Парфёновский сельсовет

Алтайский край 

 Парфёновский сельсовет Топчихинского района

Вологодская область 

 Парфёновский сельсовет Великоустюгского района

Калужская область 

 Парфёновский сельсовет Спас-Деменского района (упразднён в 2012 году)